Tipton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Tipton Township (Indiana)
 Tipton Township (Iowa)